Бахтин, Николай:
 Бахтин, Николай Иванович (1796—1869) — государственный деятель, литературный критик.
 Бахтин, Николай Михайлович (1894—1950) — русский эмигрант, философ и филолог.
 Бахтин, Николай Николаевич (1866—1940) — поэт-переводчик, библиограф, педагог.